San Buenaventura bezeichnet folgende Orte und Städte:
 San Buenaventura (Bolivien), Stadt im Departamento La Paz in Bolivien
 San Buenaventura (Francisco Morazán), Ort in Honduras
 San Buenaventura (Chihuahua), Ort in Mexiko
 San Buenaventura (Coahuila), Stadt in Mexiko
 San Buenaventura (Hidalgo), Ort in Mexiko
 San Buenaventura (México), Stadt in Mexiko
 Ventura (Kalifornien) (früher: San Buenaventura), Stadt in Kalifornien, USA

San Buenaventura bezeichnet folgende Verwaltungseinheiten:

San Buenaventura bezeichnet außerdem:
 San Buena Ventura (Schiff), japanisches Kriegsschiff

Siehe auch:
 Buenaventura
 Bonaventura (Begriffsklärung)